Spielhaus steht für: 

 historisch ein Etablissement für Glücksspiele.
 im Mittelalter ein dörfliches oder städtisches Versammlungshaus (vgl. Spellhus, Kirchspiel, spell (engl.) = reden, buchstabieren), später oft Rathaus 
 Einrichtungsform der offenen Kinder- und Jugendarbeit
 in Hamburg, siehe: Hamburger Spielhäuser
 zwei frühere Kindersendungen im Fernsehen:
 in der DDR, siehe Das Spielhaus (DDR)
 in der Schweiz, siehe Spielhaus (Schweiz)

Spielhaus ist der Familienname folgender Personen: 

 Riem Spielhaus (* 1974), deutsche Islamwissenschaftlerin und Afrikanistin